Паредонес има више значења:

 Паредонес (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Паредонес (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паредонес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паредонес (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паредонес (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Паредонес (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Паредонес (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Паредонес (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паредонес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паредонес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паредонес (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Паредонес (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паредонес (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паредонес, Ла Пунта де ла Лагуна (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Паредонес (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Паредонес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Паредонес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Паредонес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Паредонес (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Паредонес, Ел Саусито (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Паредонес (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Паредонес (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Паредонес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику